Varhaník může znamenat:

 varhaník – hráč na varhany (ženská podoba: varhanice)
 Varhaník (časopis) – český časopis pro chrámové varhaníky

příjmení
 Libor Varhaník (* 1966), český atlet a sportovní funkcionář

školy
 Varhanická škola Leoše Janáčka
 Varhanická škola v Praze

podobné
 varhanář, stavitel varhan